Slovenija:

 Zalog (Kranj, Slovenija), naselje u općini Kranj
 Zalog (Straža, Slovenija), naselje u općini Straža
 Zalog (Ljubljana, Slovenija), naselje u općini Ljubljana

 Zalog pod Sv. Trojico, općina Domžale
 Zalog pod Uršulo, općina Šentjur pri Celju
 Zalog pri Cerkljah, općina Cerklje na Gorenjskem
 Zalog pri Kresnicah, općina Moravče
 Zalog pri Moravčah, općina Moravče
 Zalog pri Šempetru, općina Žalec
 Zalog pri Škocjanu, općina Škocjan
 Zalog pri Škofljici, općina Škofljica